Грифф — фамилия.
 Зейн Грифф (род. 1957) — певец-композитор.
 Грифф, Мелисса (род. 1994) — южно-африканская шахматистка, гроссмейстер (2009) среди женщин.